Wachtsmuth ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wachtsmuth (1883–1975), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Wachtsmuth (1879–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Märtyrer
 Wolfgang Wachtsmuth (1876–1964), deutsch-baltischer Pädagoge und Autor